Friedrichswald bezeichnet

 einen Ortsteil von Rinteln
 Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Gemeinde in Tschechien
 Bedřichovka (Orlické Záhoří), Ortslage von Orlické Záhoří in Tschechien